

Communes ou lieux 

 Ruch : commune française, située dans le département de la Gironde
 Ruch : ville iranienne de la périphérie de Téhéran

Personnalités 

 Charles Ruch, évêque français
 Charles-Joseph-Eugène Ruch
 Claude Ruch : homme politique français
 Daniel Ruch : personnalité politique suisse
 Snorre Ruch, musicien norvégien
 Thomas Ruch (1963-), peintre et dessinateur suisse

Divers 
 Ruch Autonomii Śląska : parti politique polonais
 Ruch Chorzów : club polonais de football
 Ruch Radzionków : club polonais de football